Чинголани () — итальянская фамилия. Известные носители:
 Чинголани, Марио (1883—1971) — итальянский химик и политик.
 Чинголани, Роберто (род. 1961) — итальянский физик и политик.